Alfa Romeo 158/159 (называемый  Alfetta) — один из самых успешных гоночных автомобилей в истории Формулы-1. Модель была разработана ещё до Второй мировой войны, в 1938 году, и участвовала в соревнованиях малолитражек.  В Формуле-1 использовался командой  Alfa Romeo SpA в Чемпионатах мира  (158) и  (159) годов.

История

Результаты выступлений в гонках чемпионата мира

Примечания

Ссылки 

Формула-1 в сезоне 1950
Формула-1 в сезоне 1951
Шасси Alfa Romeo Формулы-1
Автомобили Формулы-1 1950 года
Автомобили Формулы-1 1951 года